Bovidae este o familie biologică de mamifere rumegătoare (subordinul Ruminantia) din ordinul Artiodactyla. În această familie sunt cuprinse :
 bovinele / taurinele (subfamilie din familia rumegătoarelor, având ca tip boul);
 bubalinele (specie de vite cornute înrudite cu taurinele, cuprinzând bivolul);
 ovinele (gen din familia rumegătoarelor, având ca tip oaia)
 caprinele (subfamilie din familia rumegătoarelor, având ca tip capra)

Descriere generală 
Bovidele sunt animale ierbivore, rumegătoare, cu o greutate variind de la căteva zeci de kilograme și o lungime de jumătate de metru (capra) până la o tonă și aproape 2 m lungime (bizonul nord-american). Au un corp masiv si puternic. Bovidele au 2 coarne puternice, crescute în partea frontală a craniului, acoperite de un strat de cheratină. Au un aparat digestiv complex, cu un stomac alcătuit din 4 camere, care  ajută la  descompunerea hranei bazate pe celuloză (în special iarba). Copitele lor au 2 degete. Bovidele s-au adaptat la toate mediile de viață: savana, deșert, pădure, zone de altitudine (capra de munte), fiind răspândite pe toate continentele, în afară de Antarctica.

Clasificare 

Conform Mammal Species of the World familia Bovidae cuprinde următoarele subfamilii:

 Familia Bovidae
 Subfamilia Aepycerotinae
 Subfamilia Alcelaphinae
 Subfamilia Antilopinae
 Subfamilia Bovinae
 Subfamilia Caprinae
 Subfamilia Cephalophinae
 Subfamilia Hippotraginae
 Subfamilia Reduncinae

Cladogramă

Referințe

Legături externe